Die Virginia Slims Thunderbird Classic 1971 waren ein Tennisturnier der Damen in Phoenix, Arizona. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1971 und fand vom 27. September bis 3. Oktober 1971 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Phoenix (Arizona)